Stati Uniti d'America
 Surfside Beach – città della Contea di Horry, Carolina del Sud
 Surfside Beach – città della Contea di Brazoria, Texas